E = mc2 — формула, выражающая эквивалентность массы и энергии

Название E=MC2 или E=MC2 может относиться к следующим пунктам:

  — студийный альбом 1958 года Каунта Бэйси
 E=MC² (альбом Джорджо Мородера) — студийный альбом 1979 года итальянского исполнителя Джорджо Мородера
  — сингл 1986 года группы Big Audio Dynamite
 E=MC2 (альбом Мэрайи Кэри) — студийный альбом 2008 года американской певицы Мэрайи Кэри
 «E=MC2» — песня с альбома 01011001 2008 года нидерландской группы Ayreon
 «E=mc2: Биография самого известного уравнения в мире», книга 
  — роман Патрика Ковина
 Project MC2 — название линейки кукол от компании , с девизом Smart is the new cool, «модные ботаники», любительницы учёбы.

EMC2 
 EMC2 — логотип американской компании EMC Corporation

EMC2 
 EMC2 — первая компьютерная система нелинейного монтажа, представленная в 1989 году компанией Editing Machines Corp.
 EMC2 — вторая версия расширенного устройства управления, основанная на программном обеспечении Linux CNC

Примечания